Foden est un patronyme pouvant faire référence à:

Patronyme
Ben Foden (né en 1985), joueur de rugby anglais
Giles Foden (né en 1967), auteur britannique
Phil Foden, footballeur anglais né en 2000
Tom Foden, chef décorateur britannique
Wendy Foden (née en 1975), biologiste sud-africaine

Voir aussi
Edwin Foden, Sons & Co., ancien frabriquant d'autobus britannique
Foden-NC, modèle d'autobus à impériale

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais